Prima Divisione 2011-2012 – edizione del campionato di calcio di Hong Kong
 Prima Divisione 2011-2012 – edizione del campionato di calcio del Libano
 Prima Divisione 2011-2012 – edizione del campionato di calcio dello Yemen
 Prima Divisione 2011-2012 – edizione del campionato di calcio degli Emirati Arabi Uniti